Adaro steht für:

 Adaro Energy, indonesisches Kohlebergbauunternehmen
 Adaro (Band), eine deutsche Mittelalterrock-Band
 Adaro (DJ), ein niederländischer Hardstyle-DJ